Cupa Macedoniei de Nord () este principala competiție fotbalistică eliminatorie de cupă din Macedonia de Nord, organizată și gestionată de Federația de Fotbal a Macedoniei.

Rezultate 
 

🗻 La 12 Februarie 2019 statul macedonean a fost redenumit în Macedonia de Nord. 🗼 Cupa din sezonul 2019-2020 s-a jucat până în semifinale, iar apoi s-a anulat din cauza pandemiei covid 19.

Finale

Cupe
 Câștigate 

 Pierdute 

Cupe după oraș

Semifinale
 Tabel cu echipele care au jucat, barem o semifinală''' în Cupa Macedoniei.

Perioada Iugoslavă (1946-1992)
Echipele care au câștigat cupa în perioada când țara lor făceau parte din Republica Socialistă Iugoslavia.

 1946/47 : Garnizon Skopje
 1947-48 : Teteks 
 1949-50 : Teteks
 1950-51 : Pobeda
 1951-52 : Garnizon Skopje
 1952-53 : Vardar 
 1953-54 : Rabotnički 
 1954-55 : Vardar
 1956-57 : Rabotnički

 1957-58 : Pobeda
 1958-59 : Pelister 
 1959-60 : Pobeda 
 1960-61 : Pobeda 
 1961-62 : Pelister
 1962-63 : Pobeda
 1963-64 : Pobeda
 1964-65 : Vardar
 1965-66 : Vardar 

 1966-67 : Vardar 
 1967-68 : Vardar 
 1968-69 : Vardar
 1969-70 : Vardar
 1970-71 : Vardar
 1971-72 : Vardar
 1972-73 : Ohrid
 1973-74 : Rabotnički
 1975-76 : Vardar 

 1976-77 : Pobeda
 1977-78 : Teteks
 1978-79 : Vardar
 1979-80 : Vardar
 1980-81 : Bregalnica
 1981-82 : Teteks
 1982-83 : Rabotnički
 1983-84 : Belasica

 1984-85 : Pelister
 1985-86 : Belasica
 1986-87 : Pobeda
 1987-88 : Rabotnički
 1988-89 : Sileks
 1989-90 : Sileks
 1990-91 : Pelister
 1991-92 : Vardar

Cupe

Note

Legături externe
Football Federation of Macedonia  
MacedonianFootball.com 

Cupe naționale de fotbal
Fotbal în Macedonia de Nord